La Robe rouge est le titre de :
 La Robe rouge, pièce de théâtre d'Eugène Brieux de 1900
 La Robe rouge, film de Henri Pouctal sorti en 1912
 La Robe rouge, film de Jean de Marguenat sorti en 1933